Ángel Dealbert Ibáñez (Benlloch, Espanha, 1 de Janeiro de 1983), ou simplesmente Dealbert, é um futebolista espanhol. Atua como zagueiro e foi revelado em 2001 pelo Castellón, onde jogou até 2009, quando foi transferido para o Valencia e posteriormente em 2012 para o Kuban Krasnodar.

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Valencia Club de Fútbol
Futebolistas do Kuban Krasnodar
Futebolistas do Baniyas Sports & Culture Club
Futebolistas do Club Deportivo Lugo